Collège Saint-Ignace peut faire référence à :

 Collège Saint-Ignace de Santiago, établissement d'enseignement secondaire sis à Santiago du Chili (Chili).
 Collège Ahuntsic, collège d'enseignement général et professionnel situé à Montréal (Canada).
 , établissement d’enseignement secondaire à Amsterdam, fondé en 1895.